Gérard Lanvin es un nombre que puede hacer referencia a:

 Gérard Lanvin (n. 1923), escultor francés.
 Gérard Lanvin (n. 1950), actor francés.